Hächer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hächer, deutscher Skirennläufer
 Traudl Hächer (* 1962), deutsche Skirennläuferin